Rapid Lienz ist die Kurzbezeichnung folgender Lienzer Fußballvereine:
 SV Rapid Lienz, bestand von 1946 bis 2000
 Rapid Lienz FC, auch Rapid Lienz Tirol Milch, wurde 2000 als SV Lienz gegründet